Les mamelles sont les organes qui, chez les mammifères femelles, servent à l'allaitement.

Géographie
Par analogie, on a donné ce nom à certains éléments de relief:
 Les Mamelles : deux pitons de l'île de Basse-Terre (Guadeloupe)
 Les Mamelles : deux îlots de Guyane française faisant partie des Îlets de Rémire
 Les Mamelles, une montagne des îles Kerguelen
 Les Mamelles : un district des Seychelles
 Mamelle : une île inhabitée des Seychelles
 Les Mamelles : deux collines volcaniques situées sur la presqu'île du Cap-Vert (Sénégal)
Le Phare des Mamelles, qui y est construit
 Les Trois Mamelles: une montagne de l'île Maurice, aussi appelée «montagne du Rempart»
 Les Mamelles de Beaune: deux pitons rocheux de la Croix des Têtes, une montagne de Savoie
 Les Petites Mamelles: deux collines de l'île de Basse-Terre (Guadeloupe)

Littérature
 Les Mamelles de Tirésias, pièce de théâtre de Guillaume Apollinaire

Citation
 «Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France.» Maximilien de Béthune, duc de Sully
Cette citation historique a souvent été parodiée.

Voir aussi
 Mamelon
 Teton Range : chaîne de montagne des États-Unis
 Grand Teton : son point culminant

Homonymie